Gergely József (1857–1897) színész, énekes
 Gergely József (1935) matematikus
 Gergely József (1937–2007) szlovákiai költő, tanár